Een Sint-Jacobsgasthuis of Sint-Jacobshospitaal is een gasthuis en/of hospitaal gewijd aan Jakobus de Meerdere (Sint-Jacob) en primair bedoeld voor pelgrims op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

Sint-Jacobsgasthuis (Antwerpen) (zie: Sint-Jacobskerk (Antwerpen))
 Sint-Jacobsgasthuis (Brussel) (zie: Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk)
 Sint-Jacobsgasthuis (Gent) (zie: Sint-Jacobskerk (Gent))
 Sint-Jacobsgasthuis (Lier)
 Sint-Jacobsgasthuis (Tongeren)

Sint-Jacobsgasthuis (Brielle)
 Sint-Jacobsgasthuis ('s-Hertogenbosch) (zie: Oude Sint-Jacobskerk)
 Sint-Jacobsgasthuis (Leeuwarden) (zie: Oud Sint Anthonygasthuis)
 Sint-Jacobsgasthuis (Maastricht)
 Sint-Jacobsgasthuis (Nijmegen) (zie: Sint-Jacobskapel (Nijmegen))
 Sint-Jacobsgasthuis (Schiedam) (zie: Stedelijk Museum Schiedam)
 Sint-Jacobsgasthuis (Utrecht)
 Sint-Jacobsgasthuis (Venlo) (zie Sint-Jacobskerk (Venlo))

Sint-Jacobsgasthuis (Aken) (zie: Sint-Jacobskerk (Aken))

Sint-Jacobsgasthuis (Sint-Winoksbergen)

Zie ook 
 Sint-Jacobskerk (doorverwijspagina)

Gasthuis